Bob Allen (basketballer), een basketballer
Robert Allen (bokser), een Amerikaans bokser
Robert Allen (wielrenner), een Brits Paralympisch wielrenner
Robert Allen (acteur), een Amerikaans acteur